Гран-при Испа́нии 2014 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2014) — автогонка, пятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2014 года, прошла с 9 по 11 мая на трассе «Барселона-Каталунья».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|-

|}

Примечания
 1.  Себастьян Феттель получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке за смену коробки передач.
 2.  Жан-Эрик Вернь получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке за опасный выезд во время второй свободной практики.
 3.  Пастор Мальдонадо попал в аварию в первом сегменте квалификации и не показал никакого времени, но был прощён комиссарами и был допущен к старту.

Гонка 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 35-й поул Льюиса Хэмилтона.
 22-й поул команды Mercedes.
 23-й быстрый круг Себастьяна Феттеля.
 41-й быстрый круг команды Red Bull.
 26-я победа Льюиса Хэмилтона.
 18-я победа команды Mercedes.
 1 000-й км Маркуса Эрикссона.
 50-й старт в карьере Ромена Грожана.
 300 000-й км команды Williams.
 300-й Гран-при команды Sauber.
 400-й Гран-при японцев.
 5000-е очко двигателя Mercedes.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Испании